Cernița este numele următoarelor localități

 Cernița comună din raionul Florești
 Cernița localitate din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Cernița, un sat în comuna Sungurlare, regiunea Burgas, Bulgaria

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)

Localități omonime din Republica Moldova